Rixa Dánská (švédsky Rikissa Valdemarsdotter) (asi 1180 – 8. května 1220) byla švédská královna, manželka Erika X. a matka Erika XI.

Život 
Rixa byla dcerou Valdemara I. Dánského a Sofie z Novgorodu. V roce 1210 chtěl nový švédský král Erik X. zlepšit vztahy s Dánskem, které tradičně podporovalo konkurenční dynastii Sverker. V Dánsku v té době vládl Rixin bratr Valdemar II. Vítězný.

Legenda říká, že Rixa byla po příjezdu do Švédska překvapená údivem švédských šlechticů a dvorních dam nad tím, že přijela v kočáře, jak byla zvyklá ze své domoviny, a nikoli v sedle. Bylo jí doporučeno, aby přijala zvyky své nové země a nezaváděla „jutské“ obyčeje.

Během života svého manžela Rixa rodila jen dcery. Erik zemřel v horečkách v roce 1216 a jeho jediný syn Erik se narodil už jako pohrobek. Králem byl místo nemluvněte zvolen patnáctiletý Jan I. ze rodu Sverkerů. Stalo se tak proti vůli papeže, který preferoval jako krále Erika. Rodina se tedy uchýlila do exilu. Rixa zemřela v Dánsku v roce 1220 a nezažila už tedy nástup svého syna na trůn po smrti Jana I. v roce 1222.

Potomci 
 Žofie Eriksdotter († 1241)
 Martha Eriksdotter
 Ingeborg Eriksdotter († 1254), manželka jarla Birgera
 Marianna, manželka pomořanského vévody
 Erik XI. (1216–1250)

Reference

Externí odkazy 
 

 Åke Ohlmarks: Alla Sveriges drottningar

Valdemarové
Dánské princezny
Švédské královny
Pohřbení v klášteře Ringsted
Narození ve 12. století
Úmrtí 8. května
Úmrtí v roce 1220
Ženy